Awanuia är ett släkte av snäckor. Awanuia ingår i familjen Aclididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Awanuia